Тотолапа има више значења:

 Општина Тотолапа (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тотолапа (Тотолапа, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тотолапа (Ла Магдалена Контрерас), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Тотолапа (Атлистак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тотолапа (Запотитлан Таблас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тотолапа, Ел Сифон (Ваучинанго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тотолапа (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тотолапа (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тотолапа (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тотолапа, Круз Верде (Тотутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику